Sindrome – in medicina, insieme di sintomi e segni clinici che si manifestano contemporaneamente e che costituiscono o il quadro tipico di una malattia la cui eziologia non è stata ancora individuata oppure quello complessivo di più patologie a genesi riconosciuta.
 Síndrome – film drammatico spagnolo del 2004
 Sindrome – personaggio del film d'animazione Gli Incredibili - Una "normale" famiglia di supereroi

Alcune sindromi

Pagine correlate 
 Syndrome (disambigua)

Altri progetti